La Pervaja Liga 1989 fu la 49ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase a ventidue, con le promosse Pamir Dušanbe e Rotor sostituite da Qaýrat e Neftçi Baku retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Nistru Kišinëv, Torpedo Kutaisi e Fakel Voronež sostituirono le retrocesse Zarja, Zvezda Perm' e Kolos Nikopol'.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Venivano promosse in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1990.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1990.
      Secessiona aderendo alla nuova Umaglesi Liga georgiana.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Guria come tutte le squadre georgiane abbandonò i campionati sovietici a fine stagione a favore di una struttura nazionale propria sul modello delle singole federazioni britanniche.

Risultati

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1989
 Kubok SSSR 1988-1989
 Kubok SSSR 1989-1990

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1989
1989